Адольф Эдуардович Мельдер () (1 августа 1912, Пярнику Тудулиннаская волость Уезд Вирумаа Эстония — 4 февраля 1976, Тарту Эстонская ССР) — советский и эстонский учёный в области животноводства, академик ВАСХНИЛ (1972-76), депутат ВС СССР 7-го созыва (1966-70).

Биография 
Родился Адольф Мельдер 1 августа 1912 года в Пярнику. Через некоторое время после рождения переехал в Тарту. В 1945 году окончил ТартГУ. Будучи выпускником Тартуского государственного университета, с 1944 по 1947 годы занимал должность директора Племенного общества красной эстонской породы крупного рогатого скота. В 1947 году устраивается на работу в Институт животноводства и ветеринарии АН Эстонской ССР (позже — МСХ Эстонской ССР), где отработал всю свою оставшеюся жизнь: до 1953 года обычным научным работником, с 1953 по 1956 годы — заведующим сектором разведения, с 1956 до 1976 года — директором, одновременно с этим, с 1966 года — профессором.

Скончался Адольф Мельдер 4 февраля 1976 года в Тарту.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены проблемам развития животноводства. Адольф Мельдер — автор 200 научных работ, в т.ч 22 книги и брошюры, а также 8 монографий.
 Занимался совершенствованием красной эстонской породы скота и формированием крупных скотоводческих ферм.
 Организовал показательную молочную ферму Рухинге в совхозе Тарту.

Основные научные труды и литература 
 1959 — Совершенствование красного эстонского (молочного) скота.
 1966 — Проверка быков-производителей по потомству.
 1977 — Скотоводство на социалистической крупной ферме (посмертная публикация).

Политическая деятельность 
С 1966-по 1970 год Адольф Мельдер являлся депутатом ВС СССР 7-го созыва.

Награды, премии и звания 
 1956 — Заслуженный зоотехник Эстонской ССР.
 1959 — Орден Знак Почёта.
 1965 — Премия Советская Эстония, Орден Ленина.
 1971 — Орден Октябрьской Революции.
 1972 — Премия Советская Эстония.
 1977 — Государственная премия СССР (посмертно).
 Различные медали СССР и ВДНХ.

Список использованной литературы 
 1984 — Биологи. Биографический справочник

См. также 
 Список действительных членов ВАСХНИЛ и РАСХН.
 Список депутатов Верховного Совета СССР 7 созыва.

Ссылки 
 Адольф Мельдер на сайте Личности.
 Адольф Мельдер на сайте Энциклопедии, словари, справочники.
 Библиографическая карточка с произведением Адольфа Мельдера на официальном сайте РНБ.

Родившиеся в Пярнику
Родившиеся в Эстонии
Учёные по алфавиту
Учёные СССР
Учёные Эстонии
Академики ВАСХНИЛ
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Октябрьской Революции
Лауреаты премии Советская Эстония
Лауреаты Государственной премии СССР
Награждённые медалями ВДНХ СССР
Заслуженные зоотехники Эстонской ССР